Anthony Doerr – scrittore statunitense
 Bobby Doerr – giocatore di baseball statunitense
 Robert Doerr – medico, professore universitario e curatore editoriale austro-ungarico naturalizzato svizzero